Оперативний запас реактивності — позитивна реактивність, яку мав би ядерний реактор при повністю витягнутих стержнях системи управління і захисту.
 Опозиційно зухвалий розлад — психічний розлад у дітей.